La stagione 2007 del campionato mondiale FIA di GP2 Series è, nella storia della categoria, la 3ª ad assegnare il campionato piloti e il campionato scuderie. È iniziata il 14 aprile a Sakhir ed è terminata il 30 settembre a Valencia, dopo 21 gare. Il titolo piloti è andato al tedesco Timo Glock, quello per i team alla britannica iSport International.

La pre-stagione

Calendario
Il calendario della stagione prevedeva 11 weekend di gare, quale supporto a gare della stagione della Formula 1 2007, tranne l'ultimo weekend sul circuito di Valencia, che invece è a supporto della tappa del F3 spagnola 2007.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Gare

Classifica piloti

Classifica scuderie

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2007
 03